План де Санто Доминго има више значења:

 План де Санто Доминго (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 План де Санто Доминго, Лос Чавез (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику